Skogsmuseet kan syfta på:

Skogsmuseet i Lycksele
Finlands skogsmuseum – i Lusto utanför Nyslott
Norsk Skogmuseum, Elverum
Silvanum Skogsmuseum, Gävle

Se även
Arboretum